Калотмул има више значења:

 Општина Калотмул (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Калотмул (Калотмул, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Калотмул (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику